Paris je lahko:
 Paris (mitologija)
 Gaston Paris (1839-1903), francoski znanstvenik
 Paris Hilton
 Paris, Texas, film Wima Wendersa (istoimenski kraj v ZDA)

 Paris, originalno francosko ime za Pariz, glavno mesto Francije (tudi v večini drugih jezikov)